Buxerolles ist der Name von französischen Gemeinden:

 Buxerolles (Côte-d’Or)
 Buxerolles (Vienne)